El castell, obra de Kafka
 Toponímia:
 El Castell (Bolvir), nucli al municipi de Bolvir (Cerdanya)
 El Castell (Castellfollit del Boix), nucli al municipi de Castellfollit del Boix (Bages)
 El Castell (Malgrat de Mar), nucli al municipi de Malgrat de Mar (Maresme)
 El Castell (Teià), nucli al municipi de Teià (Maresme)
 El Castell (Ulldecona), nucli al municipi d'Ulldecona (Montsià)
 El Castell (Oliana), nucli al municipi d'Oliana (Alt Urgell)
 El Castell de Guadalest, municipi de la comarca de la Marina Baixa
 El Castell de Vilamalefa, municipi de la comarca de l'Alt Millars
 El Castell (Navès), muntanya al municipi de Navès (Solsonès)
 El Castell (Campelles), cim al municipi de Campelles (Ripollès
 Edificis:
 El Castell (el Bruc), edifici al municipi d'el Bruc (Anoia)
 El Castell (el Brull), edifici al municipi d'el Brull (Osona)
 El Castell (Guardiola de Berguedà), edifici al municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 El Castell (l'Espunyola), edifici al municipi de l'Espunyola (Berguedà)
 El Castell (l'Estany), masia al municipi de l'Estany (Moianès)
 El Castell (Martorelles), edifici al municipi de Martorelles (Vallès Oriental)
 El Castell (Muntanyola), edifici al municipi de Muntanyola (Osona)
 El Castell (Olocau), edifici d'Olocau de la comarca valenciana del Camp de Túria
 El Castell (Pontós), edifici al municipi de Pontós (Alt Empordà)
 El Castell (Sant Pere de Torelló), edifici al municipi de Sant Pere de Torelló (Osona)
 El Castell (Tavertet), edifici al municipi de Tavertet (Osona)
 El Castell (Beuda), edifici històric al municipi de Beuda (Garrotxa)
 El Castell (Camarasa), edifici històric al municipi de Camarasa (Noguera)
 El Castell (Castelldefels), edifici històric al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat)
 El Castell (Gelida), edifici històric al municipi de Gelida (Alt Penedès)
 El Castell de Ciutat, restes d'un antic castell al poble de Castellciutat, al municipi de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 El Castell (Santa Maria de Martorelles)